Centre national de documentation (Maroc)
Centre national de documentation (Zaïre)